Некромант (): 
 «Некромант» — фильм американского режиссёра Дасти Нельсона, 1988 года.
 «Некромант» — фильм тайского режиссёра Пийапана Чупетча, 2005 года.
  () — австралийский фильм 2018 года.